Blocc Movement — спільний альбом американських реперів Brotha Lynch Hung та C-Bo, виданий 28 липня 2001 р. лейблом JCOR Entertainment. Платівка посіла 10-ту сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums та 79-те місце чарту Billboard 200. Виконавчі продюсери: C-Bo, Brotha Lynch Hung.

Спочатку планувалося видати альбом восени 2000 як реліз гурту Thug Lordz. Більшу частину внеску репера Yukmouth замінили куплетами Brotha Lynch Hung, який записував їх під час ув'язнення C-Bo. У 2002 West Coast Mafia Records, власний лейбл C-Bo, перевидав Blocc Movement.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми C-Bo